Амастрида () — персидское имя, позднее также древнегреческий и турецкий топоним.

 Амастрида — амазонка в древнегреческой мифологии.
 Амастрида — жена Ксеркса I, дочь Отаны, одного из семи персов
 Амастрида — дочь Дария II, жена сатрапа Теритухма
 Амастрида — дочь Артаксеркса II, по словам Ктесия, предназначалась в жены Тирибазу, но затем вышла замуж за своего отца
 Амастрида — дочь перса Оксиатра, получившая в 302  до н. э. в наследство после смерти её второго супруга города Гераклея и Сесам, который был переименован в честь неё в Амастриду (область Пафлагония).
 Амастрида — древнегреческий, позднее византийский, а ныне турецкий город Амасра.

Примечания